Стейн — многозначный термин.

Фамилия 
 Стейн, Грег (род. 1967) — американский программист, лектор, иногда архитектор стандартов и пропагандист программного обеспечения с открытым исходным кодом.
 Стейн, Джок (1922—1985) — шотландский футболист и футбольный тренер.
 Стейн, Крис (род. 1950) — американский гитарист, соучредитель группы Blondie.
 Стейн, Марк (род. 1947) — американский вокалист, клавишник, композитор и аранжировщик группы Vanilla Fudge.
 Стейн, Марк Аурель (1862—1943) — венгерский путешественник и этнограф.
 Стейн, Мартинус Тёнис (1857—1916) — южноафриканский юрист, политик и государственный деятель.
 Стейн, Морне
 Стейн, Рик (род. 1947) — британский шеф-повар, ресторатор, телеведущий и автор книг.
 Стейн, Сеймур
 Стейн, Сол (1926—2019) — американский писатель.
 Стейн, Франсуа (род. 1987) — южноафриканский регбист.

Топонимы 
 Стейн — населённый пункт в Нидерландах, провинция Лимбург, центр одноимённой общины
 Стейн — община в Нидерландах, провинция Лимбург

Прочее 
 Stein — пивоварня в Братиславе.
 Стейн — крупный древний ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.
 Илосович Стейн — персонаж фильма Тима Бертона «Алиса в Стране Чудес».

См. также 
 
 
 Врата Стейна
 Стейнс-Биссхоп, Вальтер